Григонис () — литовская фамилия.

Известные носители 

 Григонис, Генрих Юрьевич (1889—1955) — белорусский советский актёр театра и кино. Народный артист БССР.
 Григонис, Мариус (род. 1994) — литовский баскетболист.
 Григонис, Матас (1889—1969) — литовский писатель, переводчик, педагог.